Snowy River ist der Name folgender Flüsse:

 Snowy River (Bass-Straße), Fluss zur Bass-Straße in New South Wales und Victoria, Australien
 Snowy River (Elizabeth River), Nebenfluss des Elizabeth River in Tasmanien, Australien
 Snowy River (Neuseeland), Fluss auf der Südinsel von Neuseeland

Snowy River  steht für:
 Snowy River (Film), australischer Film von George Trumbull Miller aus dem Jahr 1982
 Snowy River (Fernsehserie), US-amerikanisch-australische Fernsehserie (1993–1996)
 Snowy River Cave, Höhlenkomplex in New Mexico, Vereinigte Staaten